Slid, benämnd efter sin egenskap att glida, jämför släde.

Inom maskintekniken
 de på släden i en verktygsmaskin (svarv, fräsmaskin el dylikt) löpande, mindre, för tvärmatning ordnade släden eller slädarna kallas slid resp slider
 den i kulissen hos en gejdmekanism löpande tärningen kallas ibland även slid
 aktiva, rörliga delen av en slussventil
 den med flera funktioner men ändå ofta mycket enkelt byggda ventilanorning i ångmaskiner kallas slider - efter konstruktion plan- eller musselslid, rundslid, vridslid etc
 den del av axeln eller cylindern som vid dessas vridning får ventilfunktion i förbränningsmotorer (mycket vanlig i modellmotorer)

Inom nordisk mytologi
 en underjordisk älv som flyter mot Nifelheim. Se Slid (mytologi).

Referenser

Se även
Maskinteknik
Slidmotor
Ångmaskin

Maskinteknik